Toponímia:
 San Quintín (Abra) a les Filipines.
 San Quintín (Pangasinan) a les Filipines.
 San Quintín (Baixa Califòrnia), a l'estat de la Baixa Califòrnia, a Mèxic.
 San Quintín (Chiapas), a l'estat de Chiapas a Mèxic.
 Glacera San Quintín, a Xile.

Vegeu també:
Sant Quintí (desambiguació)